Příjmení Vincour nese více různých osobností:

 David Vincour (* 1984) – český krasobruslař
 Lukáš Vincour (* 1984) – český bubeník
 Tomáš Vincour (* 1990) – český hokejový útočník

Externí odkazy 
 

Česká příjmení